Valdemar ist 

 ein nordischer Vorname, siehe Valdemar (Vorname)

 eine dänische Dampfeisenbahnfähre, siehe Valdemar (Schiff)